Vorderburg steht für:

Orte:
 Vorderburg (Rettenberg), Dorf in der Gemeinde Rettenberg im Landkreis Oberallgäu, ehemals selbständige Gemeinde in Bayern

Burgen:
 Vorderburg (Neckarsteinach), Burg bei Neckarsteinach im Landkreis Bergstraße, Hessen
 Vorderburg (Rüdesheim), Burgruine in Rüdesheim am Rhein, Hessen
 Burg Röhrwangen, abgegangene Burg bei Biberach an der Riß, Baden-Württemberg
 Vorderburg (Schlitz), Vogelsbergkreis
Siehe auch:
 Vorburg